Welsh Open 2018 – szesnasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2017/2018. Rozegrany został w dniach 26 lutego – 4 marca 2018 roku w Motorpoint Arena w Cardiff (Walia).

Nagrody 
 Zwycięzca: £70 000
 II miejsce: £30 000
 Półfinalista: £20 000
 Ćwierćfinalista: £10 000
 Ostatnia 16: £6 000
 Ostatnia 32: £3 500
 Ostatnia 64: £2 500
 Najwyższy break: £2 000
 Łączna suma nagród: £366 000

Drabinka turniejowa

Runda kwalifikacyjna 
Do 4 frame’ów

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 144, 141, 138, 136, 115, 113, 107, 106, 101, 100  John Higgins
 143, 100  Mark Selby
 141, 138, 137, 130, 103  Barry Hawkins
 141, 110  Martin Gould
 140, 124, 105, 101  Gary Wilson
 139, 120, 102  Noppon Saengkham
 136, 105, 100, 100  Kyren Wilson
 134, 129, 106  Mark Williams
 133, 117, 106, 100  Ronnie O’Sullivan
 131, 106  Ian Burns
 131, 101  Thepchaiya Un-Nooh
 130, 100, 100  Neil Robertson
 129, 115  Elliot Slessor
 129  Ben Woollaston

 124  Cao Yupeng
 119, 116  Mark Allen
 118  Zhang Anda
 118  Stuart Bingham
 115  Liam Highfield
 114, 104, 104, 103  Jack Lisowski
 111, 108  Akani Songsermsawad
 111  Robbie Williams
 110  Yan Bingtao
 107  Ryan Day
 104  Mark King
 103  Kurt Dunham
 102  Gerard Greene
 102  Stephen Maguire

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

Welsh Open
2018 w sporcie
Sport w Cardiff
2018 w Walii